Hummerich steht für diese Berge und Erhebungen in Deutschland:
 Hummerich (Nickenich) (Nickenicher Hummerich; ), in der Pellenz (Eifel) bei Nickenich, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Krufter Hummerich, eigentlich Korretsberg (), in der Pellenz (Eifel) bei Kruft, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Plaidter Hummerich (ca. ), in der Pellenz (Eifel) bei Plaidt, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 früherer Name des Himmerichs (), im Rheinwesterwälder Vulkanrücken bei Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen